Kierza (wymowa: kier-za) - materiał zastępczy imitujący skórę, stosowany do wyrobów m.in. pasów, szelek, uprzęży. 

Często używany przez Armię Radziecką jako materiał do wyrobu przedmiotów wyposażenia osobistego żołnierza, zwłaszcza w warunkach wojennych (II WŚ) w których skóra była dobrem reglamentowanym. Znany i stosowany już w okresie międzywojennym (lata 1935-39). Charakteryzuje się dużą wytrzymałością, materiał ten często łączony był z tkaninami takimi jak filc, parta i stanowił ich wierzchnie zabezpieczające oraz wzmacniające okrycie. Niemieckim, używanym w celach wojennych odpowiednikiem Kierzy był tzw. Presstoff.

Materiały